Marcón es un topónimo gallego que puede referirse a:
 Marcón (Lugo), lugar de la parroquia de Ferreirúa, en el municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo.
 Marcón (Pontevedra), parroquia y localidad gallega situada en el municipio de Pontevedra.